Хилперих (Chilperich; Chilperic) може да се отнася за:

 Хилперих I (Бургундия), крал на Бургундия (470–480)
 Хилперих II (Бургундия), крал на Бургундия (473–493), убит
 Хилперих I, крал на Неустрия (567–584)
 Хилперих Аквитански († 632), син на Хариберт II, под-крал на Аквитания
 Хилперих II, крал на франките (715-721)
 Хилперих (оперета), оперета от 1868 г. от Херве